Кипарис може да се отнася за:
 Кипарис (Cupressus), род иглолистни растения
 Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens), вид от род Кипарис
 Някои други видове от семейство Кипарисови (Cupressaceae)
 Кипарис (митология), герой от древногръцката митология